Miss Universo – concorso di bellezza internazionale
 Miss Universo – personaggio della serie animata Futurama
 Miss Universo – personaggio del manga e anime One Piece